Дмитрий Владимирович Русинов:
 Русинов, Дмитрий Владимирович (род. 1990) — российский и украинский биатлонист.
 Русинов, Дмитрий Владимирович (1871—1937) — советский и украинский футболист, полузащитник